Le tournoi de Bogota est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2013, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 15 au .

Ivo Karlović remporte le simple messieurs. En finale, il bat Alejandro Falla, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Purav Raja et Divij Sharan.

Fait marquant 
Dans sa conquête du trophée, Ivo Karlović bat Igor Sijsling en remportant le tie break du  16 points à 14 et en sauvant 5 balles de set.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Alternates (remplaçants)

Tableau complet

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2013
Bogota
Sport en Colombie en 2013
Tennis en juillet 2013